A71 är en motorväg i centrala Tyskland.

Trafikplatser

|}

Externa länkar

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Sachsen-Anhalt
Vägar i Thüringen
Vägar i Bayern